Kennerknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Kennerknecht (1904–1972), deutscher Philologe und Stenograf
 Fidel Kennerknecht (1880–1960), deutscher Wasserbauingenieur
 Josef Kennerknecht (1875–1949), österreichischer Landespolitiker in Vorarlberg
 Markus Kennerknecht (1970–2016), Oberbürgermeister von Memmingen